Лео́ Такси́ль (, настоящее имя Мари Жозеф Габриэль Антуан Жоган-Пажес, ; ) — французский писатель, журналист и общественный деятель, известный противник  клерикализма, автор неоднократно издававшихся в СССР антирелигиозных произведений. На Западе Таксиль известен прежде всего продолжавшимся 12 лет масштабным «антимасонским» розыгрышем с целью дискредитировать Римско-католическую церковь, жертвами которого стали папа римский и многие французские священники.

Биография 
Родился в Марселе в семье торговца скобяными изделиями Шарля Франсуа Мари Жогана. Мать, Жозефина Франсуаза Антуанетта Пажес, также происходила из семьи торговцев. Семья была очень религиозна, среди его двоюродных ближайших родственников были священник и монахиня. Старший брат Таксиля, Морис (1850—1917), стал также журналистом-антиклерикалом и автором популярных романов.

С пятилетнего возраста Габриэль воспитывался в иезуитском монастыре, откуда вынес стойкое отвращение к религии. В возрасте четырнадцати лет он окончательно отошёл от религии и вместе со своим старшим братом попытался бежать в Брюссель, но был задержан жандармерией. По настоянию отца Габриэль стал студентом марсельского лицея Тьера, но был оттуда исключён после того, как возглавил студенческие бунты против администрации.

Некоторое время занимался журналистикой с отчётливым антиклерикальным уклоном, выбрав себе псевдоним «Лео Таксиль». Вскоре стал известен как убеждённый сторонник республиканского строя. В 1879 году предстал перед судом присяжных Сены за «оскорбление религии, признанной государством, и оскорбление общественной морали», но был оправдан.

Антирелигиозные произведения 

В 1879 году в Париже вышла его книга «Скуфья и скуфейники», которая должна была показать читателям отрицательные стороны папства. В русском издании книга называется «Священный вертеп». Это своеобразная история папства почти за девятнадцать столетий. Целью Таксиля было показать мрачную картину: 
В 1879—1884 годах написаны также сатирические антирелигиозные памфлеты: «Любовные похождения папы Пия IX», «Сын иезуита», «Семейство Борджиа», «Отравитель Лев XIII и пять миллионов каноников» и другие.

Также среди произведений Лео Таксиля «Забавная Библия» (, 1882), где Таксиль высмеивает текст Ветхого Завета, кроме того, указывая на неточности в понимании этой книги людьми, и «Забавное Евангелие, или Жизнь Иисуса» (1884), где предметом пародии выступает Новый Завет.

Книги Таксиля неоднократно переводились в СССР и других социалистических странах в период господства государственного атеизма. Характерный комментарий к советскому изданию «Забавного Евангелия»:

Мистификация разоблачения масонства 

В 1885 году Лео Таксиль заявил о своём переходе в католицизм, был принят в лоно католической церкви и отрёкся от своих прежних работ, которые он писал для Антиклерикального союза. Это послужило причиной его исключения из союза три месяца спустя. В 1890-х он написал ряд произведений, в которых разоблачается масонство, описываются тайные связи масонов с Сатаной, скрытое процветание сатанизма среди последователей тамплиеров. Самым крупным трудом Таксиля в этот период стала написанная в соавторстве с Карлом Хаксом книга «Дьявол в XIX веке», в которой описывались откровения мисс Дианы Воган, раскаявшейся верховной жрицы масонского тайного общества «Палладиум», члены которого предавались сатанинским ритуалам и вынашивали планы о мировом владычестве. Книга была написана под псевдонимом «доктор Батейль» и имела большой успех. Также им была опубликована книга «Антихрист, или Происхождение франкмасонства». Эти книги были переведены на многие языки.

В 1896 году он стал одним из организаторов антимасонского церковного конгресса в Тренто. Некоторые делегаты этого конгресса выразили сомнение в существовании Дианы Воган и достоверности её книги. В ответ на это Таксиль пообещал представить мисс Воган общественности на заседании в Большом зале Географического общества в Париже 19 апреля 1897 года. В своей речи на этом собрании он заявил, что на протяжении последних двенадцати лет разыгрывал католическую церковь при помощи двух своих друзей, доктора Карла Хакса и профессиональной машинистки Дианы Воган, сыгравшей роль раскаявшейся «палладистки». Впоследствии эту речь целиком перепечатали ведущие французские газеты. Несмотря на собственное разоблачение, многие отказывались верить признаниям Таксиля, и элементы созданной им теории заговора масонов-палладистов используются сторонниками подобных теорий по сей день.

В некоторых советских источниках утверждается, что после признания Таксиля папа Лев XIII отлучил его от церкви и предал анафеме:
Мы, — говорилось в папской булле, — провозглашаем, что отлучаем от церкви и анафематствуем того злодея, который именуется Львом Таксилем, и изгоняем его от дверей святой Божией Церкви… Да будет он проклят всюду, где бы он ни находился: в доме, в поле, на большой дороге, на лестнице, в пустыне и даже на пороге церкви. Да будет он проклят в жизни и в час смерти. Да будет проклят он во всех делах его, когда он пьёт, когда он ест, когда он алкает и жаждет… Да будет проклят он во всех частях своего тела, внутренних и внешних… Да будет он проклят во всех суставах членов его, чтобы болезни грызли его от макушки головы до подошвы ног…

Последние годы 
После своей скандальной мистификации Лео Таксиль возобновил карьеру антиклерикального автора, переиздав произведения, написанные до своего «обращения», и опубликовал несколько новых книг и журналов. Издал два порнографических романа без антиклерикального подтекста. С 1904 года под именем «Жанна Саварин» он издал ряд практических пособий для домохозяек (кулинария, домашнее хозяйство)..

Он поселился около 1899 года в парижском предместье Со. За несколько месяцев до смерти он тщетно пытался убедить издателей опубликовать его произведения, вёл скромный образ жизни, работая корректором в типографии. Он умер 31 марта 1907 года практически забытым.

Культурное наследие 
Писатель М. А. Орлов в книге «История сношений человека с дьяволом» (1904) вполне серьёзно рассказывает о псевдомасонских обрядах, взятых из работы «доктора Батайля» «Дьявол в XIX веке» в заключительном, четвёртом разделе книги, названном «Демонизм в последние столетия».

Умберто Эко описывает историю создания антимасонских произведений Лео Таксиля в своём романе «Пражское кладбище».

Русские переводы 

 Занимательная Библия. т. 1-3. — М.: Атеист, 1925—1928.
 Занимательное Евангелие. — М.: Безбожник, 1930.
 Забавная Библия. — М.: Госполитиздат, 1961.
 «Забавное Евангелие». — М.: Политиздат, 1963.
 Священный вертеп. — М.: Атеист, 1930.
 Священный вертеп. — М.: Политиздат, 1965.
 Забавная Библия. — М.-Минск: Русская Правда, 2013.
 Забавное Евангелие. — М.-Минск: Русская Правда, 2019.
 Священный вертеп. — М.: Русская Правда, 2008.

Примечания

Литература 

 Крывелёв И. А. Габриэль-сатаноборец. Хроника времени папы Льва XIII. — М.: «Советская Россия», 1978. — 144 с.
 
 
 

Журналисты Франции
Мистификаторы
Писатели Франции
Родившиеся в 1854 году
Родившиеся 21 марта
Умершие в 1907 году
Умершие 31 марта
Французские писатели
Антимасонство
Преданные анафеме
Антиклерикализм
Литераторы, известные под псевдонимами
Персоналии:Атеизм